Nuraddin ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Nur ad-Din (1118–1174), Angehöriger der Dynastie der Zengiden (Turkomane) und Herrscher Syriens von 1146 bis 1174
 Babayev Nurəddin (1921–1991), aserbaidschanischer Journalist
 İbrahimov Nurəddin (1951–1995), aserbaidschanischer Milli Qəhrəmanı Nationalheld
 Mehdixanlı Nurəddin (* 1956) aserbaidschanischer Schauspieler

Nuraddin ist

 Nuraddin-Klinik, ein nach Nur ad-Din benanntes Krankenhaus
 Nürəddin ein Ort in Aserbaidschan